Wasenmeisterei steht für:
 Wasenmeisterei, siehe Abdecker
 Wasenmeisterei (Aidhausen), Ortsteil der Gemeinde Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern
 Wasenmeisterei (Ingolstadt), ehemaliger Ortsteil der Stadt Ingolstadt, Bayern
 Wasenmeisterei (Marktsteft), Ortsteil der Stadt Marktsteft, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Wasenmeisterei (Schwarzach am Main), ehemaliger Ortsteil von Reupelsdorf, Wiesentheid, Landkreis Kitzingen Bayern, heute Hof bei Düllstadt, Schwarzach am Main